Ниже приведён список авиакомпаний Армении.

Действующие

Обанкротившиеся

См. также 
 Список аэропортов Армении
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 История авиакомпаний
 Коды авиакомпаний

Авиакомпании Армении
Армения
Списки:Армения